Исаковка (устар. Исаиха) — река в Красноярском крае, правый приток Енисея (на 1778-м км).

Длина реки — 92 км, площадь водосборного бассейна — 1310 км².

Река Исаковка течёт через леса вдали от населённых пунктов. По берегам произрастают пихта, кедр, ель, берёза. Исаковка впадает в Енисей напротив села Ярцево.

Притоки (от истока до устья): Луговая, Торжиха, Летняя.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Енисейскому бассейновому округу. Код водного объекта — 17010400112116100029722.

Примечания 

Притоки Енисея
Реки Енисейского района